O nome Yagi, que significa cabra, ou ainda a constelação de Capricórnio em japonês, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais:
 Tufão Yagi (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que afetou as Ilhas Ryukyu, Japão.
 Tufão Yagi (2006) - tufão mais intenso da temporada de tufões no Pacífico de 2006, com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5, mas que não afetou a costa.

Desambiguação